Saliszi ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Saliszi (ukrainisch Залізці)

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Saliszi (Dunajiwzi) (ukrainisch Залісці)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, Siedlungsgemeinde Wyschniwez, siehe Saliszi (Kremenez, Wyschniwez) (ukrainisch Залісці)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, Stadtgemeinde Schumsk, siehe Saliszi (Kremenez, Schumsk) (ukrainisch Залісці)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Roschyschtsche, siehe Saliszi (Roschyschtsche) (ukrainisch Залісці)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Turijsk, siehe Saliszi (Turijsk) (ukrainisch Залісці)